Viva Flamenco! – polski zespół muzyczny
 Viva Flamenco – festiwal kultury hiszpańskojęzycznej organizowany w Łodzi